Ліверпуль — місто у Великій Британії.

Ліверпуль — місто, штат Пенсільванія
 Ліверпуль — місто, штат Техас
 Ліверпуль — селище, штат Іллінойс
 Ліверпуль — селище, штат Нью-Йорк
 Ліверпуль Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія

 «Ліверпуль» — футбольний клуб з Ліверпуля (Англія).
 «Ліверпуль» — футбольний клуб з Монтевідео (Уругвай).
 HMS «Ліверпуль» (C11) — військовий корабель, легкий крейсер типу «Таун» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.